Le Chapelier et son château, roman de A. J. Cronin (1931)
 Le Chapelier et son château, film britannique (1941) de Lance Comfort, avec Deborah Kerr et James Mason, inspiré par ce roman